Nella riedizione della finale del 1990 Pete Sampras è riuscito a vincere di nuovo gli US Open battendo in finale il rivale e connazionale Andre Agassi per 6-4 6-3 4-6 7-5. Sampras è riuscito a battere il numero 1 del mondo della classifica ATP usando molto spesso il serve and volley e realizzando 24 ace in tutta la partita. Dopo aver conquistato il Torneo di Wimbledon riesce a fare doppietta così come aveva fatto nel 1993. In tutto il torneo Pete ha realizzato 142 ace, colpo con cui ha chiuso anche la finale interrompendo una striscia di 26 match vinti consecutivamente dal Kid di Las Vegas. Pete oltre al titolo ha incassato un assegno di $, la metà sono andati all'altro finalista. La striscia di vittorie di Agassi era la più lunga dai tempi di Björn Borg il quale nel 1978 vinse 39 partite consecutivamente perdendo, così come Andre, nella finale degli US Open contro Jimmy Connors. La finale del 1995 era la terza giocata da soli tennisti statunitensi dell'era Open dopo quella del 1990 sempre tra Sampras e Agassi e quella del 1979 tra John McEnroe e Vitas Gerulaitis. Pete con questo successo diventa il quarto giocatore della storia a vincere 3 Wimbledon e 3 US Open in carriera come: John McEnroe, Bill Tilden, Fred Perry e nella classifica degli US Open vinti raggiunge anche Jimmy Connors e Ivan Lendl.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

US Open 1995
ATP Tour 1995